Tverskoï peut faire référence :
 Boulevard Tverskoï, artère de Moscou ;
 Tverskoï (district), district municipal du centre de Moscou.